Мистерија породице Хантер () је холандска играна ТВ серија намењена тинејџерима и деци, коју је продуцирао Никелодион. Главне улоге у првој сезони серије имају Стони Блајден, Мема Ренфров, Кира Смит, Дин Креигтон Томас Џансен који у серији имају улогу петоро деце која требају да реше мистерију својих несталих родитеља. У другој сезони, главној глумачкој постави се придружују Вилсон Радђу-Пухалте и Кејт Бенсдорп.

Преглед серије

Епизоде

1. сезона (2017)

2. сезона (2018)

Напомене

Референце 

Спискови епизода ТВ серија